Skinnaregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skinnaregölen, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Skinnaregöl, sjö i Oskarshamns kommun,  (7,14 ha)
Skinnaregölen, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (2,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn